dBm je oznaka za razinu snage izraženu u decibelima u odnosu na 1 milivat (1 mW). Koristi se u radiokomunikacijama i optičkim komunikacijama umjesto vata (W) zbog lakšeg prikaza s obzirom na to da vrlo velik raspon brojevnih vrijednosti snaga prebacuju u mali raspon brojevnih vrijednosti razina s kojima je laše baratati i računati.

Tablica pretvorbe 

Radiokomunikacije
Mjerne jedinice